Равиндра Прабхат (, ; род. 5 апреля 1969, Махиндвара, Ситамархи, Бихар, Индия) — индийский писатель, журналист, сценарист и критик кастовой системы.

Биография 
Прабхат родился под именем Равиндра Кумар Чаубе 5 апреля 1969 в деревне Махиндвара, в округа Ситамархи штата Бихар в семье Урмилы Деви и Шри Кедарнатха Чаубе. Посещал школу в Ситамархи и получил высшее образования по специальности «география» в Бихарском университете имени Б. Р. Амбедкара в Музаффарпуре, позднее он получил степень Магистра журналистики и массовых коммуникаций (MJMC) в Открытом Университете Уттар-Прадеш имени Раджарши Тандона в Аллахабаде. Работал и жил Лакхнау. Был главным редактором хинди-язычного журнала VatVriksh. В 1989 году женился на Мале, имеет троих детей: Урвия Прабхат, Шубенду Прабхат и Урваши Прабхат. Его младшая дочь Урваши Прабхат в настоящее время живёт в Харькове (Украина)

Творчество 
Равиндра Прабхат, больше всего известный благодаря его дебютному роману Taki Bacha Rahe Loktantra, является одним из ярких и развивающихся голосов среди пост-колониальных литературных последователей. Его романы написаны в юмористическом стиле и предназначены, чтобы выйти за пределы базовой концепции комедии. Он бросил вызов общепринятым традициям и создал нишу для себя. Его второй роман Prem na haat bikay основан на любовном треугольнике.

Библиография 
Сборники стихов:
 HAMSAFAR (1991)
 Mat Rona Ramjani Chacha (1999)
 Smriti Shesh (2002)

Романы:
 Taki Bacha Rahe Loktantra (2011)
 Prem Na Hat Bikay (2012)

Публицистика и эссеистика:
 History of Hindi Bloging (2011)
 Contemporary Nepali literature (1995)
 Hindi Blogging: Expression of new revolution (2012)

Примечания

Ссылки 

 Краткое введение в Равиндра Прабхат
 Равиндра Прабхат
 История индийской леди Village: Ras Бася По Равиндра Прабхат

Писатели на хинди
Писатели Индии